Джейк Томас (; ) — американский актёр.

Биография 
Джейк родился 30 января 1990 года в городе Ноксвилл, штат Теннесси, США. Когда ему было шесть лет семья переехала в Голливуд. Джейк окончил начальную школу на Риверсайд Драйв в Шерман-Окс.

Он начал сниматься в кино в 1999 году ещё во время учёбы в школе. В 2000 году сыграл юного Карла Старгера в фильме «Клетка». В 2001 году сыграл Мартина Свинтона в фильме «Искусственный разум».

С 2001 по 2004 год снимался в сериале «Лиззи Магуайер».

После закрытия сериала «Лиззи Магуайер», Джейк снимался преимущественно в отдельных эпизодах других известных телесериалов.

В 2018 году сыграл главную роль в фильме «Баха».

Фильмография

Награды и номинации 
В 2002 году получил награду «Молодой актёр» за роль второго плана в фильме «Искусственный разум». Также имеет 7 номинаций на эту премию в разные годы.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Лауреаты премии «Молодой актёр»